Boys Don't Cry kan henvise til:

 Boys Don't Cry (film) - en amerikansk film fra 1999
 Boys Don't Cry (album) - en album fra 1980 med The Cure
 Boys Don't Cry (sang) - tiltelnummeret på albummet
 Boys Don't Cry (pladeselskab) - et pladeselskab grundlagt i 2016 af Frank Ocean